2 miejscowości w Polsce:
 Milczany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. sandomierskim, w gminie Samborzec
 Milczany – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. koszalińskim, w gminie Bobolice